Emmanuel Demarcy-Mota
 Murielle Compère-Demarcy
 Richard Demarcy
Patronyme français